Laves ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Laves (1863–1927), deutscher Naturwissenschaftler, Apotheker und Chemiker
 Fritz Laves (1906–1978), deutscher Mineraloge und Kristallograph
 Georg Laves (1825–1907), deutscher Maler und Radierer, ältester Sohn von Georg Ludwig Friedrich Laves
 Georg Ludwig Friedrich Laves (1788–1864), deutscher Architekt, Stadtplaner und Bauingenieur
 Johann Friedrich Laves (1734–1818), Oberlandbaumeister in Kurhannover
 Kurt Laves (1866–1944), deutsch-US-amerikanischer Astronom

Sonstiges:
 Niedersächsisches Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (LAVES)
 Laves-Phase
 Laves-Arzneimittel, ein Pharmaunternehmen in Ronnenberg

Siehe auch:
 Lawes